

Giochi 
 Card – carte da gioco per giochi di carte collezionabili

Persone 
 Andrew Card – politico statunitense
 David Card – economista canadese
 Frank Card – cestista statunitense
 Michael Card – cantautore statunitense
 Orson Scott Card – scrittore statunitense

Pagine correlate 
 Cards
 The Card